Morrastell, oder auch Morastel, wird in mehreren Ländern als Synonym für unterschiedliche Rebsorten verwendet:

 In Südfrankreich (siehe Weinbau in Frankreich) wird sie als Bezeichnung für den Morrastel Bouschet, einer Neuzüchtung aus Graciano und Petit Bouschet verwendet. In anderen Teilen Frankreichs wird damit wiederum die spanische Rebsorte Graciano bezeichnet.
 In Spanien (siehe Weinbau in Spanien) ist mit dem Synonym die Rebsorte Monastrell gemeint und in Portugal (siehe Weinbau in Portugal) wird Morrastel synonym für Tinta Miúda verwendet. Es gibt Vermutungen, wonach Tinta Miúda mit Graciano identisch sein könnte.

Literatur 
 
 

Rotweinsorte